PWr – skrót Politechniki Wrocławskiej
 PWR – Reaktor Wodny Ciśnieniowy (ang. Pressurized Water Reactor)
 

Adres internetowy:
 .pwr.pl – pierwsza zarejestrowana subdomena .pl należąca do Politechniki Wrocławskiej